2010 Голяма награда на Турция е 6-о за Голямата награда на Турция и седми кръг от сезон 2010 във Формула 1, провежда се на 30 май 2010 година на пистата Истанбул парк в Истанбул, Турция.

Това състезание е спечелено от Луис Хамилтън от Макларън-Мерцедес. На второ място остана Дженсън Бътън, а трети остана Марк Уебър. Това е 800 Гран При за Ферари.

Репортаж 
Отбора на Върджин вече е снабдило дълго междуосие на болида VR-01 за Лукас ди Граси.

На старта Хамилтън и Бътън изпревариха съответно Фетел и Шумахер като са запазили позициите си в края на първата обиколка. Междувременно в задната част на колоната Рубенс Барикело от Уилямс пропадна до 20-а позиция поради прегряване на съединителя. Ред-Бул-ите и Макларън-ите се отдалечават от петия Михаел Шумахер и воюват сами за спора кой ще е лидера на състезанието. Шумахер и съотборника му Нико Розберг повеждат влак от състезатели зад тях бавейки ценни секунди особено за Рено и Ферари. Себастиян Фетел е първия от пилотите отварайки кръг от спирания на боксове на 14-а обиколка. След тях ги последват Бътън, Уебър и Хамилтън лидерите на състезанието.

Междувременно Лотус-ите на Хейки Ковалайнен и Ярно Трули отпаднаха поради хидравлични проблеми. Със загубата на Хамилтън за втората позиция от германеца Фетел първите девет запазиха позициите си с изкючение на Кобаяши, който е изпреварен от Адриан Сутил от Форс Индия. Тогава дойде обиколка 40 когато Себастиян се готви да изпревари Уебър но той също трябва да си брани позицията си в опит за трета поредна победа. Но невнимание на германеца той удари болида на австралиеца и се завъртя довеждайки Хамилтън и Бътън на 1-во и 2-ро място. Марк обаче продължи към бокса но германеца е дотук. След това заваля и дъжд но много-кратко. На следващата обиколка Дженсън изпреварва световния шампион за 2008, но бързо Хамилтън си върна позицията си. Но проблема на пилотите на Макларън сега е горивото което остава. Обиколките са много малко и безпроблемно те финишираха като това е първа победа на Луис. След двамата шампиони на трета позиция остана Марк Уебър и Мерцедес-ите на Шумахер и Розберг, Роберт Кубица, Фелипе Маса, Фернандо Алонсо, Адриан Сутил и Камуи Кобаяши когото за него това са първи точки след като Виталий Петров претърпя повреда в болида му но финишира извън точките на 15-о място

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Турция
2010 година в Турция